Стерџен има више значења:
 Стерџен (Пенсилванија)
 Стерџен (Мисури)